Raadsel
Het raadsel, een sprookje uit Kinder- und Hausmärchen (Grimm)
Het raadsel, een volksverhaal uit Suriname